Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973, classée en catégorie USTA Tour, se dispute à Indianapolis du 13 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Veronica Burton, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1973
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en août 1973